"In My Head" puede referirse a:

 In My Head, canción del grupo de rock Queens of the Stone Age.
 In My Head, canción de Jason Derulo. 
 In My Head,  del grupo de punk Black Flag.
 In My Head, canción de la cantante estadounidense Ariana Grande del álbum Thank U, Next.